Our Lady Peace — канадская рок-группа, образованная в 1992 году в Торонто.
Альбомы группы разошлись по миру тиражом, превышающим миллион экземпляров Группа четырежды выигрывала Juno Award и десять раз MuchMusic Video Awards. Our Lady Peace одна из первых канадских групп, добившихся успеха вне страны в период с 1990-х по 2000-е годы.

Группа выпустила восемь студийных альбомов, один концертный альбом и два сборника.

Ранние альбомы группы в музыкальном плане выделяются своим уникальным звучанием, во многом благодаря «непредсказуемому» вокалу Майды.. Пятый альбом, Gravity (2002), ознаменовал отход группы от её прежнего стиля. Вокальные партии Майды так же претерпели изменения.

История 
В 1995 году в группу пришел басист, Дункан Коутс.
В конце 1991 года Майк Тёрнер разместил объявление в газете о поиске музыкантов. Майкл Майда(позже сменивший имя на Рейн Майда) был первым, кто ответил на объявление. Они создали группу «If», пригласив Джимми Ньюэлла в качестве ударника, и друга Тёрнера, басиста Пола Мартина.
Позже группа Сменила название на Our Lady Peace.
За время существования группа потерпела много изменений. В 1993 на смену Джимми Ньюэллу пришел Джереми Таггарт, который играл в группе до 2014.
В 2001 году из группы ушел её основатель, Майк Тернер. Вместо него в группе по сей день играет Стив Мейзур.
В 2015 к группе присоединился ударник Джейсон Пирс.
Единственным бессменным участником группы является вокалист, гитарист Рейн Майда.

Состав

Текущие участники 
 Рейн Майда (с 1992): вокал, акустическая гитара
 Джейсон Пирс — барабаны (с 2016)
 Дункан Коутц (с 1995): бас-гитара, бэк-вокал
 Стив Мазур (с 2002): гитара, бэк-вокал

Бывшие участники 
 Майк  Турнер  (1992—2001): гитара, вокал
 Джим Ньюэлл (1992—1993): барабаны
 Крис Экрет(1992—1995): бас-гитара
 Джереми Таггарт (1993—2014): барабаны
 Пол Мартин (1992): бас-гитара

Временная шкала 
Timeline
<div class="left">

Дискография 
 Naveed (1994)
 Clumsy (1997)
 Happiness... Is Not a Fish That You Can Catch (1999)
 Spiritual Machines (2000)
 Gravity (2002)
 Healthy in Paranoid Times (2005)
 Burn Burn (2009)
 Curve (2012)
 Somethingness (2017)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы из Торонто
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Группы альтернативного рока Канады
Группы построка
Группы постгранжа из Канады
Квартеты